Buturlino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Buturlino (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Buturlino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Buturlino (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa